tev – codice ISO 639-3 della lingua teor
 TEV – codice identificativo del DME di Treviso, radioassistenza per la navigazione aerea